L'isobara di van 't Hoff (impropriamente nota anche come isocora di van 't Hoff), che esprime termodinamicamente la variazione di una costante di equilibrio con la temperatura;
 L'equazione di van 't Hoff per il calcolo della pressione osmotica nelle soluzioni di elettroliti;